Андрей Александрович Глущенко:
 Глущенко, Андрей Александрович (род. 1974) — украинский футболист и тренер, вратарь.
 Глущенко, Андрей Александрович (род. 1977) — украинский триатлонист.